Snatched! – film del 2010 diretto da Kirk Bowman
Snatched – film TV del 1973 diretto da Sutton Roley
Snatched – film del 2011 diretto da Joe Cacaci
Fottute! (Snatched) – film del 2017 diretto da Jonathan Levine